Чемпіонат Німеччини з хокею 1989 — 72-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Розенгайм.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Маннхаймер ЕРК — БСК Пройзен 3:4, 3:2, 5:2, 4:0
 Кельн — ЕВ Ландсгут 8:2, 4:2, 5:3
 Дюссельдорф ЕГ — «Швеннінгер ЕРК» 5:2, 5:4 ОТ, 6:2
 Розенгайм — Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) 8:2, 3:2, 4:6, 9:2

Півфінали 
 Дюссельдорф ЕГ — Кельн 2:3, 5:2, 7:1, 4:3
 Розенгайм — Маннхаймер ЕРК 7:3, 4:1, 4:3 ОТ

Матч за 3 місце 
 Кельн — Маннхаймер ЕРК 5:2, 5:5

Фінал 
 Розенгайм — Дюссельдорф ЕГ 7:1, 2:4, 5:01, 4:2
1 Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь «Розенгайму», але в зв'язку з тим що гравці «Дюссельдорфу» покинули майданчик на знак протесту про деяких рішень судді, результат був анульований, а клубу «Розенгайму» присуджено перемогу 5:0.

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1989 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1988 у німецькому спорті
1989 у німецькому спорті